Oberliga 1978/79 steht für:

 DDR-Fußball-Oberliga 1978/79
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1978/79
 Fußball-Oberliga 1978/79
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1978/79
 Fußball-Oberliga Berlin 1978/79
 Fußball-Oberliga Hessen 1978/79
 Fußball-Oberliga Nord 1978/79
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1978/79
 Fußball-Oberliga Südwest 1978/79
 Fußball-Oberliga Westfalen 1978/79 
 DDR-Oberliga 1978/79 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1978/79
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1978/79
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1978/79